Hans Kägi ist der Name folgender Personen:

* Hans Kägi (Autor) (1889–1971), Schweizer Redakteur, Dramatiker und Schriftsteller 
 Hans Kägi (Rodler), Schweizer Rodler 
 Hans Georg Kägi (1935–1966), Schweizer Maler und Zeichner